Saris steht für:

 Šariš, slowakische Landschaft
 Saris (Palästina), palästinensisches Dorf
 Saris (Band), deutsche Rockband

Saris ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Saris (* 1975), niederländischer Tenor
 Frans Willem Saris, niederländischer Physiker
 John Saris († 1643), englischer Handelsmann in Ostasien und während der frühen Edo-Zeit in Japan
 Patti B. Saris (* 1951), US-amerikanische Richterin
 Willem E. Saris (* 1943), niederländischer Soziologe